Medicine River steht für:

 Medicine River (Red Deer River), Nebenfluss zum Red Deer River in Alberta, Kanada
 Medicine River, anderer Name des Sun River in Montana, Kanada
 Medicine River (Roman), Roman von Thomas King (1990)
 Medicine River (Film), kanadischer Fernsehfilm von Stuart Margolin (1993) 

Siehe auch:
 Yellow Medicine River, Zufluss zum Minnesota River in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Medicine Lodge River, Zufluss zum Salt Fork Arkansas River in Kansas und Oklahoma, Vereinigte Staaten